JRC est un sigle qui peut désigner :
 Junior Rally Championship (en français, Championnat du monde des rallyes junior), une compétition de rallye automobile pour permettre aux jeunes pilotes d'accéder au Championnat du monde des rallyes ;
 , une ancienne société de médias américaine ;
 Japan Remote Control, une entreprise japonaise ;
 Japan Radio Company, une entreprise japonaise ;
 Joint Research Centre (en français, Centre commun de recherche), un service scientifique interne de la Commission européenne.